Niemcy:
 Schönborn – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Schönborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Schönborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Schönborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Schönborn – dzielnica Lampertswalde w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Bad Schönborn – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Bad Schönborn – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe

Osoby:
 Christoph Schönborn – arcybiskup
 Franz von Schönborn – biskup
 Friedrich Karl von Schönborn – biskup
 Johann Philipp Franz von Schönborn – biskup
 Karl Wilhelm Ernst Joachim Schönborn – niemiecki chirurg